Wörth, commune allemande de l'arrondissement d'Erding, en Bavière ;
 Wörth am Main, ville allemande de l'arrondissement de Miltenberg, en Bavière ;
 Wörth am Rhein, ville allemande de l'arrondissement de Germersheim, en Rhénanie-Palatinat ;
 Wörth an der Donau, ville allemande de l'arrondissement de Ratisbonne, en Bavière ;
 Wörth an der Isar, commune allemande de l'arrondissement de Landshut, en Bavière.

Voir aussi 
 Wört
 
 .